Stiefenhöfer oder Stiefenhofer ist der Name von

 Adolf Stiefenhöfer, deutscher Richter
 Rosine Stiefenhofer (* 8. Juni 1827 in Ergenzingen), deutsche Dichterin
 Stephan Stiefenhöfer (* 1972 in Köln), deutscher Kanute